Marcel Granollers e Jack Sock hanno sconfitto in finale Robert Lindstedt e Michael Venus con il punteggio di 6-3, 6-4.

Alexander Peya e Bruno Soares erano i detentori del titolo ma hanno scelto di partecipare, con compagni di doppio diversi, al concomitante torneo di Vienna.

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinale)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)

 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (quarti di finale)
 Marcel Granollers /  Jack Sock (campioni)

Qualificati 
  Federico Delbonis /  Guido Pella (primo turno)

Wild card 

  Antoine Bellier /  Marco Chiudinelli (primo turno)

 Adrien Bossel /  Henri Laaksonen (primo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Taylor Fritz /  Adrian Mannarino (ultimo turno)

 Federico Delbonis /  Guido Pella (qualificati)

Qualificati 
  Federico Delbonis /  Guido Pella

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Swiss Indoors Open 2016
ATP World Tour 2016